Por «plaza de Cervantes» o «plaza Cervantes» pueden conocerse los siguientes espacios públicos:
la plaza de Cervantes de la ciudad española de Alcalá de Henares;
la plaza de Cervantes de la ciudad española de Badajoz;
la plaza de Cervantes de la ciudad española de San Sebastián; y
la plaza de Cervantes de la ciudad española de Santiago de Compostela.